Allan kan syfta på:

 Allan – ett mansnamn samt personer med namnet

Geografi

Frankrike 

 Allan, Drôme, ort och kommun, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Se även
Mount Allan